Айелет Джули Зорер (, ; род. ) — израильская киноактриса.

Биография 
Родилась 28 июня 1969 года в Тель-Авиве, Израиль.

Актёрскому мастерству она училась в Нью-Йорке, а в 1991 году вернулась в Израиль.
Уже в следующем году Зорер играла в сериале, а в 1993-м исполнила свою первую главную роль в кино. За созданный в картине «Трагедии Нины» (2003) образ молодой женщины, которая пытается зажить новой жизнью после смерти мужа, Айелет получила премию Израильской киноакадемии. Она также много играла в театре и на телевидении.

Первой американской лентой актрисы был «Мюнхен» (2005) Стивена Спилберга, где Зорер перевоплотилась в многострадальную жену главного героя (Эрик Бана).
В 2008 году Айелет сыграла террористку Веронику в триллере «Точка обстрела».
В «Воскрешении Адама» (2008) Пола Шредера героиней актрисы стала медсестра Джина Грей, которая влюбляется в человека, пережившего Холокост (Джефф Голдблум).

В «Ангелы и демоны» Зорер пригласили после того, как стало известно, что Наоми Уоттс сниматься не сможет: чтобы не стать жертвами обещанной актёрской забастовки, создатели фильма начали искать актёров-иностранцев. Пробы на роль Виттории Ветра Айелет проходила в очень маленьком детском театре в Санта-Монике, куда она пришла вместе со своим сыном. Актриса нервничала, однако не чувствовала особенного дискомфорта, потому что раньше играла в театре и привыкла не видеть лиц зрителей в зале, когда на неё направляли свет. По просьбе режиссёра Рона Ховарда Зорер сыграла несколько вариантов своей сцены. Три недели спустя она узнала, что получила роль. Готовясь к съёмкам, актриса ездила в университет Калифорнии (UCLA) на факультет физики и астрофизики.

С 2007 года Айелет Зорер живёт в Калифорнии со своим мужем Гиладом Лондовски и сыном Лиадом, который родился в 2005 году. Помимо актёрской работы, она иногда иллюстрирует детские книжки.

Фильмография

Награды

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Офир»
Киноактрисы Израиля